Mistrovství Československa silničních motocyklů 1976 se konalo v objemových třídách do 50 cm³, do 125 cm³, do 250 cm³ a do 350 cm³.

Body za umístění 

 1. místo – 15 bodů
 2. místo – 12 bodů
 3. místo – 10 bodů
 4. místo – 8 bodů
 5. místo – 6 bodů
 6. místo – 5 bodů
 7. místo – 4 body
 8. místo – 3 body
 9. místo – 2 body
 10. místo – 1 bod

Vysvětlivky 

 BC = Body celkem
 BZ = Body započítávané

Třída do 50 cm³ 
Započítávají se 4 nejlepší výsledky.

Závody 

 Z1 = Hořice 30. 5. 1976 – okruh 5 150 metrů;
 Z2 = Morašice (Litomyšl) 13. 6. 1976 – okruh 3 350 metrů;
 Z3 = Žďár nad Sázavou 4. 7. 1976 – okruh 3 080 metrů;
 Z4 = Nové Mesto nad Váhom 18. 7. 1976 – okruh 5 980 metrů;
 Z5 = Velké Meziříčí 19. 9. 1976 – okruh 4 800 metrů;
 Z6 = Jindřichův Hradec 26. 9. 1976 – okruh 4 600 metrů;

Výsledky

Třída do 125 cm³ 
Započítávají se 4 nejlepší výsledky.

Závody 

Z1 = Česká Třebová 25. 4. 1976 – okruh 6 500 metrů;
Z2 = Morašice (Litomyšl) 13. 6. 1976 – okruh 3 350 metrů;
Z3 = Žďár nad Sázavou 4. 7. 1976 – okruh 3 080 metrů;
Z4 = Nové Mesto nad Váhom 18. 7. 1976 – okruh 5 980 metrů;
Z5 = Velké Meziříčí 19. 9. 1976 – okruh 4 800 metrů;
Z6 = Jindřichův Hradec 26. 9. 1976 – okruh 4 600 metrů;

Výsledky

Třída do 250 cm³ 
Započítávají se 4 nejlepší výsledky.

Závody 

Z1 = Česká Třebová 25. 4. 1976 – okruh 6 500 metrů;
Z2 = Morašice (Litomyšl) 13. 6. 1976 – okruh 3 350 metrů;
Z3 = Žďár nad Sázavou 4. 7. 1976 – okruh 3 080 metrů;
Z4 = Nové Mesto nad Váhom 18. 7. 1976 – okruh 5 980 metrů;
Z5 = Velké Meziříčí 19. 9. 1976 – okruh 4 800 metrů;
Z6 = Jindřichův Hradec 26. 9. 1976 – okruh 4 600 metrů;

Výsledky

Třída do 350 cm³ 
Započítávají se 4 nejlepší výsledky.

Závody 

 Z1 = Česká Třebová 25. 4. 1976 – okruh 6 500 metrů;
 Z2 = Morašice (Litomyšl) 13. 6. 1976 – okruh 3 350 metrů;
 Z3 = Žďár nad Sázavou 4. 7. 1976 – okruh 3 080 metrů;
 Z4 = Nové Mesto nad Váhom 18. 7. 1976 – okruh 5 980 metrů;
 Z5 = Velké Meziříčí 19. 9. 1976 – okruh 4 800 metrů;
 Z6 = Jindřichův Hradec 26. 9. 1976 – okruh 4 600 metrů;

Výsledky

Literatura 
 Jiří Franek: Mistrovství Československa silničních motocyklů 1954–1992

Mistrovství Československa silničních motocyklů
Motoristické sporty v roce 1976